Up2date steht für

 Up2date (Software), ein Softwarepaket zur Aktualisierung von Software
 up2Date, Online-Magazin der Universität Bremen